Bangor – miasto w Irlandii Północnej
 Bangor – miasto w Walii
 Bangor – miejscowość we Francji
Miejscowości w USA:
 Bangor – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Bangor – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Bangor – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Bangor – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Bangor – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Bangor – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
 Bangor – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
Gminy w USA:
 Bangor (ang. Bangor Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Bangor (ang. Bangor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Bangor (ang. Bangor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Bangor (ang. Bangor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Bangor (ang. Bangor Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Bangor (ang. Bangor Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Bangor (ang. Bangor Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse